Chácara do Jockey é um espaço para espetáculos nacionais e internacionais. O terreno fica dentro do Jockey Club de São Paulo, onde sua capacidade é de aproximadamente 35 mil pessoas.

Eventos
Festivais
Claro Q É Rock (2004, 2005) - patrocinado pela Claro
GAS Festival (2007, 2008, 2009) - patrocinado pela Guaraná Antarctica
Just a Fest (2009) - shows de Los Hermanos, Kraftwerk e Radiohead; 30 mil espectadores.
Ultra Music Festival (2010) - edição brasileira de festival internacional

Shows individuais
2009 - The Killers
2011 - Katy Perry - 22 mil pessoas em sua turnê California Dreams Tour.
2011 - System of a Down

Corridas
2011-presente - Corrida Cartoon

Ligações externas 
 

Casas de espetáculos da cidade de São Paulo